Lyttleton ist der Familienname von:
 George Lyttleton Rogers (1906–1963), irischer Tennisspieler
 Raymond Arthur Lyttleton (1911–1995), britischer Astronom
Sonstiges:
 Mount Lyttleton, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Lyttelton
 Littleton